Il a existé deux familles féodales françaises connues sous le nom de maison de Nanteuil, toutes deux originaires de Picardie : la maison de Nanteuil-le-Haudouin, dans l'Oise, et la maison de Nanteuil-la-Fosse, dans l'Aisne. Ces deux familles se sont éteintes dès le Moyen Âge.

Maison de Nanteuil-le-Haudouin

Histoire 
La maison de Nanteuil-le-Haudouin est issue de Thibaud de Crépy, seigneur de Crépy-en-Valois et de Nanteuil. Elle tire son nom du village de Nanteuil-le-Haudouin, dans l'Oise. Elle s'est éteinte au .

Philippe, fils de Thibaud de Crépy, est connu sous le nom de Philippe  de Nanteuil. Il épouse Adeline Le Bouteiller de Senlis et meurt en 1227. Il est l'ascendant des suivants.

Personnalités 
 Philippe II de Nanteuil († 1258), chevalier et trouvère, fils de Philippe 
 Renaud de Nanteuil († 1283), évêque et comte de Beauvais, frère de Philippe II
 Thibaud de Nanteuil († 1300), évêque et comte de Beauvais, fils de Philippe II
 Jean de Nanteuil († 1297), évêque de Troyes, fils de Philippe II

Château 
 Château de Nanteuil (détruit en 1794)

Maison de Nanteuil-la-Fosse

Histoire 
La maison de Nanteuil-la-Fosse est une branche de la maison de Châtillon. Elle tire son nom du village de Nanteuil-la-Fosse, dans l'Aisne. Elle s'est éteinte à la fin du .

Gaucher de Châtillon, seigneur d'Autrèches, fils puiné de Gaucher II de Châtillon, épouse vers 1165 Helvis de Dampierre, dame de Nanteuil-la-Fosse. Leurs enfants prirent le nom de Nanteuil.

Personnalités 
 Milon de Nanteuil († 1234), évêque et comte de Beauvais, fils puiné de Gaucher de Châtillon

Références

Bibliographie 
 Claude Carlier, Histoire du duché de Valois, tome 4, p.125, 1764
 Detlev Schwennicke, Europäische Stammtafeln, tome 7, tableaux 17-23

Voir aussi

Articles connexes 
 Armorial des familles de Picardie
 Maison de Châtillon

Famille noble française
Famille noble de Picardie
Grande famille du Moyen Âge